Плане́ ():

 Плане — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор
 Плане — коммуна во Франции, департамент Савойя
 Плане, Луи де (1814—1876) — французский художник романтического направления, ученик и ассистент Эжена Делакруа.